Konitsa kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Konitsa, kommun, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Kónitsa, kommunhuvudort, Epirus, Nomós Ioannínon,